Kopitarjeva ulica je ime več ulic:

 Kopitarjeva ulica, Brežice
 Kopitarjeva ulica, Celje
 Kopitarjeva ulica, Laško
 Kopitarjeva ulica, Ljubljana
 Kopitarjeva ulica, Maribor
 Kopitarjeva ulica, Mengeš
 Kopitarjeva ulica, Murska Sobota

Jernej Kopitar